Билль о правах 1689 года — один из конституционных законов Великобритании.
 Билль о правах (США) — пакет первых десяти поправок, внесённых в Конституцию США.
 Второй билль о правах — предложенный Рузвельтом в 1944 году билль.